Il doppio del Bangalore Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Chan Yung-jan e Chuang Chia-jung erano le detentrici del titolo.
Peng Shuai e Sun Tiantian hanno vinto in finale 6-4,5-7,[10-8] contro Chan Yung-jan e Chuang Chia-jung.

Teste di serie

  Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung (finale)
  Yan Zi /  Zheng Jie (primo turno)

  Peng Shuai /  Sun Tiantian (campionesse) 
  Anastasija Rodionova /  Jaroslava Švedova (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Bangalore Open 2008